Азербејџански манат, валута у Азербејџану
Туркменистански манат, валута у Туркменистану
 Манат (митологија)